

Pessoas 
 Ignacio Pallas — futebolista uruguaio 
 Paulino Pallás — anarquista catalão (1962—1893)
 Peter Simon Pallas — zoólogo alemão (1741—1811)

Outros usos 
 Cortes de Pallás —  um município da espanhol
 Citroën C4 Pallas — modelo de automóvel da Citroën

Ver também 
 Palas
 Pallas (mitologia)
 Palladium

Desambiguação